O Aeroporto Regional de Janaúba - Dom José Mauro é um aeroporto no município de Janaúba, em Minas Gerais, a 7 km da sede do município. O novo projeto do Antigo Aeroporto de Janaúba, será administrado pela Infraero. E a Azul Linhas Aéreas Brasileiras e a Gol Linhas Aéreas assumirão os terminais A e B, respectivamente. O aeroporto atenderá a região da Serra Geral, que abrange quase metade do Norte de Minas. O Aeroporto não foi considerado um fato, e sim uma necessidade pela gestão municipal 2009/2012, e pelo governo Antônio Anastasia.

Destinos nacionais

Janauba
Infraestrutura de Janaúba